Educação especial — ramo da Educação que ocupa-se do atendimento e da educação de pessoas com deficiência
 Caso Especial — faixa de programação produzida e exibida pela Rede Globo até 1995
 Efeito especial — nome dado a qualquer uma de várias técnicas de cinematografia
 Especial da Rede Globo — programa de televisão esporádico transmitido pela Rede Globo, habitualmente nos finais de ano
 Serviço Aéreo Especial — uma força especial britânica
 Relatividade especial — teoria publicada pela primeira vez por Albert Einstein em 1905
 Força especial — as unidades militares treinadas para operações especiais
 Especial de televisão

Especialista
Especialização
Espécie
Especifismo
 Wikipédia:Páginas especiais — domínio virtual da Wikipédia onde suas páginas começam com os prefixos "Especial:" ou "Special:"